Голубиха
 Голубиха (приток Узолы) — река

Голубиха — название нескольких населённых пунктов:
 Голубиха — посёлок в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Голубиха — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.